Daewoo Leganza (Daewoo V100) — автомобиль бизнес-класса, являющийся одной из флагманских разработок корейской компании GM Daewoo в годы 1997—2008.

Дизайнером автомобиля являлась компания ItalDesign. Первоначально кузов разрабатывался для компании Jaguar модель XJ, но прототип Jaguar Kensington был ими отклонен.

Существовало 3 модификации: SE, SX и CDX. Уже в базовой комплектации SE машина имела кондиционер, 15-дюймовые легкосплавные диски, регулировку передних кресел по наклону и высоте, а также поясничный подпор. Полный электропакет стекол и зеркал, а также их обогрев. ABS с дисковыми тормозами на всех колесах, регулировку рулевого колеса, 2 подушки безопасности, гур, американские версии так же имели в базе круиз-контроль. В более дорогих комплектациях автомобиль имел кожаный салон, кожаное рулевое колесо и рукоятку АКПП, люк, климат-контроль, электрорегулировки передних кресел, гур с системой динамического изменения усилия на рулевом колесе, подвеска с электронным управлением.

Для американского рынка машины так же собирались в Корее, но имели улучшенную степень оцинковки кузова, отличительная внешняя черта в переднем и заднем бампере устанавливались боковые ходовые огни, они же являлись указателем поворота взамен повторителей поворота на крыльях. Машины американского рынка шли с двигателем объема 2.2 (100кВт, 136л.с.) и автоматической коробкой Aisin с блоком управления, когда в европейских аналогах устанавливали ZF. Автоматические КПП Aisin оснащались спорт режимом и блокировкой гидротрансформатора, спорт режим менял тип впрыска топлива с фазированного, на попарно-параллельный, в некоторых комплектациях так же была задействована подвеска с электронным управлением, благодаря чему в спорт-режиме автомобиль становился жестче.

В отличие от многих корейских автомобилей, проданных по всему миру, Leganza почти всегда продавался под названием Daewoo Leganza.

Doninwest Kondor 
12 сентября 1998 года открылся Таганрогский автомобильный завод, который начал производство корейских автомобилей Daewoo Lanos, Nubira и Leganza под названиями Донинвест Ассоль (Doninwest Assol), Орион (Orion) и Кондор (Kondor) соответственно.  

Прототип Jaguar Kensington был так же использован для популярного бизнес-седана Lexus GS, именно по этому два этих автомобиля в профиль очень похожи.

Примечания

Ссылки 

Leganza